Лермонтов Михайло Юрійович (); *  15.10.1814, Москва —   27.7.1841, П'ятигорськ) — російський поет, прозаїк, драматург.
 Лермонтов (місто) — місто (з 1956) крайового підпорядкування в Ставропольскому краї Росії.
 2222 Лермонтов (2222 Lermontov) — астероїд головного поясу.
 «Лермонтов» — радянський художній фільм 1986 року